Джованнини

 Джованнини, Нестор (род. 1961) — аргентинский боксёр.
 Джованнини, Аттилио (1924—2005) — итальянский футболист.
 Джованнини, Гульельмо (1925—1990) — итальянский футболист.
 Джованнини, Энрико (род. 1957) — итальянский статистик и политик.